

Биология 
 Пелла () — род мирмекофильных жуков-стафилинид

География 
 Пелла (станция) — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги
 Пелла (ном) — ном в Греции
 Пелла (город, Северо-Западная провинция) — город в Северо-Западной провинции ЮАР. Новое название Тампостада.
 Пелла (город, Западно-Капская провинция) — город в Северо-Западной провинции ЮАР, недалеко от Кейптауна.
 Пелла (Айова) — город в округе Мэрион штата Айова (США).
 Пелла — река в Вилейском районе Минской области Республики Беларусь, приток р. Вилия.

Античная география 
 Пелла (город) — город, столица Древней Македонии, место рождения Александра Великого
 Пелла (Иордания) — древний город на территории современной Иордании.
 Одно из названий древнего города Апамея (Сирия) на территории современной Сирии.

История 
 Пелла (дворцово-парковый ансамбль) — загородная резиденция Екатерины II, дворцово-парковый ансамбль, располагавшийся в XVIII веке на территории современного города Отрадное

Персоналии 
 Пелла, Джузеппе (1902—1981) — председатель Совета Министров и министр иностранных дел Италии (1953—1954).
 Пелья, Гидо (род. 1990) — аргентинский теннисист.

Предприятия 
 Пелла (завод) — судостроительный завод в городе Отрадное Ленинградской области

См. также 
 Пела (значения)
 Пёлла